Gary Chapman (schrijver) (1938), Amerikaans schrijver en voorganger
 Gary Chapman (zwemmer) (1938-1978), Australisch zwemmer